Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1993/94 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1993/94 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Zwei Vereine verzichteten darauf, das Meldekontingent komplett auszuschöpfen; der SC Stadthagen meldete 18 Spieler, der Münchener SC 1836 sogar nur 17 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Die SG Porz kam mit 9 Spielern aus, die meisten Spieler wurden vom SV 03/25 Koblenz eingesetzt, nämlich 19. Insgesamt kamen 197 Spieler zum Einsatz, von denen 45 keinen Wettkampf verpassten.

Jeder Verein durfte bis zu drei Ausländer melden und pro Wettkampf maximal zwei einsetzen, und alle Vereine nutzten dieses Recht. Mit Anatoli Karpow (SC Stadthagen) kam erstmals ein amtierender Weltmeister in der Bundesliga zum Einsatz.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Rafael Vaganian (SG Porz) mit 13,5 Punkten aus 15 Partien. Einen Punkt weniger erreichten sein Mannschaftskollege Lucas Brunner sowie Raj Tischbierek (SC Stadthagen), auf 11,5 Punkte aus 15 Partien brachte es Lothar Vogt (SG Porz). Mit Loek van Wely (SG Porz), Willi Fahnenschmidt (SV Castrop-Rauxel), Hans-Georg Krojanski, Pit Schulenburg und Axel Scheffner (alle SF Dortmund-Brackel) erreichten fünf Spieler 100 % der Punkte, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Van Wely wurde zweimal eingesetzt, die übrigen genannten Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim SK Zehlendorf spielende Harald Lieb (1934–2015), als jüngste Spieler setzte die SG Bochum 31 die 1976 geborenen Holger Ellers und Sebastian Kitte ein.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1993; ARM = Armenien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISL = Island, LAT = Lettland, LIE = Liechtenstein, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SG Bochum 31

SV Castrop-Rauxel

SF Dortmund-Brackel

Empor Berlin

FC Bayern München

Hamburger SK

SK Zehlendorf

SC Stadthagen

Münchener SC 1836

Post SV Dresden

SK Zähringen

SC 1868 Bamberg

SV Erfurt West

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind bei den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt.
 Die Elo-Performance von Lucas Brunner und Christian Gabriel hätten zur Erfüllung von GM-Normen gereicht, allerdings waren unter den jeweiligen Gegnern nicht genügend Großmeister.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 1994 – Edition Marco Berlin 1993 – ISBN 3-924833-28-1.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1993
Schach 1994